Пло́щадь Ле́нина — агороним, обозначающий площадь в населённом пункте, названную в честь Владимира Ильича Ленина. Получил широкое распространение на территории советских республик и других социалистических государств в годы правления коммунистической партии.

После распада СССР в бывших советских республиках и странах социалистического лагеря многим из площадей были даны новые или возвращены старые названия.

В России была переименована лишь небольшая часть, площадь Ленина до сих самое распространенное название площади в России (около 8 % всех площадей). Как правило, на этих площадях бывает установлен памятник Ленину. В городах с метрополитеном по названию площади названа ближайшая к ней станция.

Площади

Переименованные 
 Площадь Ленина — бывшее название площади Астаны в Алма-Ате.
 Площадь Ленина () — бывшее (в 1970—1998) название площади Абылай-хана () в Кокшетау.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Свободы (Азадлыг) в Баку.
 Площадь Ленина (Leninplatz) — бывшее (в 1950—1992) название площади Объединённых наций (Platz der Vereinten Nationen) в Берлине.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Соборности в Богодухове.
 Площадь Ленина () — бывшее (в 1952—1991) название площади Лукишкю () в Вильнюсе.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Абубакара Кадырова в Грозном.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Ахмата Кадырова в Гудермесе.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Героев Майдана в Днепре.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Республики в Ереване.
 Площадь Ленина — бывшее название Вечевой площади в Жолкве.
 Площадь Ленина — бывшее название (в 1952—2016) Запорожской площади в Запорожье.
 Площадь Ленина — бывшее название (в 1937—1991) площади Старый Торг в Калуге.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Мира в Краматорске.
 Площадь Ленина — бывшее (до 1991) название площади Независимости в Минске.
 Ленинская площадь — бывшее (в 1942—1993) название Павелецкой площади в Москве.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Согласия в Нальчике.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Ивана Франко в Нежине.
 Площадь Ленина — бывшее название Соборной площади в Николаеве.
 Площадь Ленина — бывшее название Дворцовой площади в Новочеркасске.
 Площадь Ленина — бывшее название Театральной площади в Петропавловске-Камчатском.
 Площадь Ленина — бывшее (до 1991) название Засульской площади в Ромнах.
 Площадь Ленина — бывшее (в 1956—1991) название площади Мустакиллик (Независимости) в Ташкенте.
 Площадь Ленина — бывшее (в 1940—2018) название Соборной площади в Ульяновске.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Республики в Чебоксарах.
 Площадь Ленина — бывшее название площади Аль-Фараби в Шымкенте.

Станции метро

См. также 
 
 
 
 
 
 
 Площадь Ленина (платформа) — платформа в Саратове

Примечания 

Площади, названные в честь Владимира Ленина